Компонент 6 системи комплементу () – білок, який кодується геном C6, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 934 амінокислот, а молекулярна маса — 104 786.

Задіяний у таких біологічних процесах як імунітет, вроджений імунітет, шлях активації комплементу, цитоліз. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Система комплементу